Rue des Alcyons ou Rue des Alcyons peut désigner :

 Rue des Alcyons, à Bruxelles ;

 Avenue des Alcyons, à La Baule-Escoublac ;
 Rue des Alcyons, à Pléneuf-Val-André.

Alcyons